Navartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Navartjärnen, Dalarna sjö i Älvdalens kommun,  (6,52 ha)
Navartjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Stor-Navartjärnen, sjö i Vindelns kommun,  (6,67 ha)
Navartjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,  (3,54 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn